Yasumasa Kanada, matematico giapponese
Yoshinori Kanada, animatore giapponese
Kaṇāda, filosofo indiano

Pagine correlate 
Canada
Kannada

Altri progetti